Серж Нюбре (;  — ) — французский бодибилдер, писатель и актёр. Имя иногда ошибочно пишется как «Сержио Нубрэ».

Личная жизнь 
В марте 2009 года Нюбре впал в кому, в результате которой умер 19 апреля 2011 года по естественной причине.

Антропометрия 
 Рост: 183 см
 Соревновательный вес: 96 кг
 Вес в межсезонье: 100 кг
 Бицепс: 55 см
 Бедро: 69 см
 Грудная клетка: 145 см
 Голень: 49 см
 Талия: 70 см

История выступлений 
 1958: Mr. Guadeloupe
 1960: IFBB World Most Muscular Man
 1963: NABBA Pro Mr. Universe (2-е)
 1964: NABBA Pro Mr. Universe (2-е)
 1969: NABBA Pro Mr. Universe (3-е)
 1969: IFBB Mr. World (Tall) (2-е)
 1970: IFBB Mr. Europe (Tall)
 1972: IFBB Mr. Olympia (3-е)
 1973: IFBB Mr. Olympia (3-е, в категории +200 lb (свыше 90,7 кг))
 1975: IFBB Mr. Olympia (2-е, в категории +200 lb (свыше 90,7 кг))
 1976: NABBA Pro Mr. Universe
 1976: WBBG Mr. Olympus (2-е)
 1977: NABBA Pro Mr. Universe (2-е)
 1977: WBBG Mr. Olympus
 1977: WBBG Pro Mr. World
 1978: NABBA Pro. Mr. Universe (2-е)
 1981: Pro WABBA World Championships
 1983: Pro WABBA World Championships

Роли в кино

Примечания

Ссылки 
 Профиль на IMDb.com 

Культуристы по алфавиту